Это список станций Петербургского метрополитена — системы линий метрополитена в Санкт-Петербурге (Россия).

Первая линия Ленинградского метрополитена была открыта 15 ноября  года и включала в себя 7 станций. В настоящее время метрополитен состоит из 5 действующих линий, включающих 72 станции, из которых 2 закрыты на реконструкцию («Ладожская» и «Чернышевская»).

Ниже представлен список станций Петербургского метрополитена с привязкой к линиям. Для каждой станции указаны нынешнее и прежнее названия, дата открытия, дата закрытия (если закрыта), тип станции, её глубина и координаты, а также фотография. Информация о планируемых к открытию станциях Правобережной и Красносельско-Калининской линий размещена в разделе строящиеся и запланированные станции.

Действующие станции

Строящиеся станции

Проектируемые станции 
Список станций, открытие которых планируется до 2030 года.

Закрытые, а также достраивавшиеся и закрывавшиеся станции

Пересадочные узлы 
Ниже представлен список действующих пересадочных узлов Петербургского метрополитена.

«Технологический институт» (кросс-платформенная пересадка)

«Владимирская» ↔ «Достоевская»

«Площадь Восстания» ↔ «Маяковская»

«Сенная площадь» ↔ «Спасская» ↔ «Садовая»

«Невский проспект» ↔ «Гостиный двор»

«Площадь Александра Невского-I» ↔ «Площадь Александра Невского-II»

«Пушкинская» ↔ «Звенигородская»

Примечания 

 
Петербургский метрополитен